Клинцо́вская епа́рхия — епархия Русской православной церкви, объединяющая приходы и монастыри в западной части Брянской области (в границах Гордеевского, Злынковского, Клетнянского, Климовского, Клинцовского, Красногорского, Мглинского, Новозыбковского, Погарского, Почепского, Стародубского, Суражского, Трубчевского и Унечского районов). Входит в состав Брянской митрополии. Правящий архиерей носит титул епископа Клинцовского и Трубчевского.

История 
Епархия образована 29 мая 2013 года решением Священного Синода Русской православной церкви путём выделения из состава Брянской епархии с включением обеих епархий в состав Брянской митрополии.

Епископы 
 Епископ Сергий (Булатников) (13 июня 2013 — 25 декабря 2014)
 Епископ Александр (Агриков) (25 декабря 2014 — 1 сентября 2015) , митрополит Брянский
 Епископ Владимир (Новиков) (с 1 сентября 2015)

Благочиния 
Епархия разделена на 12 церковных округов (По состоянию на октябрь 2022 года):
 Гордеевское благочиние
 Клетнянское благочиние
 Климовское благочиние
 Клинцовское благочиние
 Мглинское благочиние
 Новозыбковское благочиние
 Погарское благочиние
 Почепское благочиние
 Стародубское благочиние
 Суражское благочиние
 Трубчевское благочиние
 Унечское благочиние

Монастыри 
 Клинцовский Свято-Успенский монастырь в Клинцах (женский)
 Климовский Покровский монастырь в селе Покровское Климовского района (мужской). Действует как подворье Казанской Площанской Богородицкой пустыни. Планируется его преобразование в самостоятельный

 недействующие
 Ильинский монастырь в Трубчевске (женский)
 Чолнский Спасский монастырь в селе Кветунь Трубчевского района (мужской)
 Каменский Успенский женский монастырь в селе Забрама Климовского района
 Николаевский Каташинский монастырь в селе Каташин Новозыбковского района

Примечания

Ссылки 
 Клинцовская епархия на сайте Патриархия.ru
 Православный вестник — официальный сайт Новозыбковского благочиния

Епархии Русской православной церкви
Появились в 2013 году в России